Baikal puede referirse a:
 Lago Baikal, gran lago ruso localizado en la región sur de Siberia.
 Montes Baikal, cadena montañosa localizada al sureste de Siberia en Rusia.
 Reserva natural Baikal, reserva natural a lo largo del lago Baikal.
 Operación Baikal, experimento soviético en el cual se detonó una bomba atómica.